Seznam živečih redov in višjih taksonomskih enot žuželk (znanstveno ime Insecta) po trenutno veljavni klasifikaciji.

Opombe

Viri

 
 
 Tree of Life Web Project: Insecta. Pridobljeno 3.4.2007

Žuželke

en:Insecta#Systematics